Ко́са (кхо́са,  ) — один из официальных языков ЮАР. На нём говорят около 7,9 миллиона человек (около 18 % населения), что делает его вторым (после зулу) по числу носителей языком в стране. Его ближайшие родственники — языки зулу, свази, южный ндебеле и северный ндебеле; люди, владеющие языком коса, зачастую понимают носителей этих языков.

Общие сведения

История 
Народ коса называется на этом языке amaXhosa, а язык — isiXhosa. Как показывает наличие в коса щелкающих звуков, его носители находились в тесном контакте с носителями койсанских языков. Язык коса находится на юго-западной периферии распространения языков банту, ближе всего к местам традиционного обитания носителей койсанских языков. Библия переведена на язык коса в 1859 году Генри Хэа Дагмором.

Географическое распространение 
Главным образом носители коса проживают в Восточной Капской провинции ЮАР (даже официальное название этой провинции на языке зулу звучит как KwaXhosa, ср. название провинции KwaZulu-Natal). На коса также говорят в Западной Капской провинции, включая Кейптаун, провинции Гаутенг и по всей Южной Африке.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Для фонологической системы коса характерно наличие многих звуков и противопоставлений, не слишком обычных для других языков банту. В частности, в коса во множестве представлены щёлкающие звуки, обусловленные обширными контактами с носителями койсанских языков (поскольку все народы группы нгуни строго экзогамны, обычно мужчины-банту брали себе множество жен из койсанских племён). Коса (наряду с зулу) — язык, наиболее затронутый койсанским влиянием (по некоторым подсчётам, до трети слов в этих языках содержат щелкающие звуки). Кроме того, в коса присутствует ряд глухих преназализованных щёлкающих, отсутствующий в койсанских языках: вероятно, его появление обусловлено тем, что носители коса реинтерпретировали назализацию предыдущей гласной перед глухим щёлкающим, как признак самого́ согласного. Кроме того, в коса богатый латеральный ряд, включающий и сравнительно редкий звук . Глухие согласные произносятся со слабой глоттализацией. Существует контраст по придыхательности.

После некоторых щёлкающих и придыхательных звуков гласные произносятся как шёпотные.

Как и многие другие языки банту, коса — тоновый язык. Он различает два тона — высокий и низкий. Звонкие согласные влияют на реализацию высокого тона: после них он реализуется как резко восходящий.

Примечания

Ссылки 

 Сведения справочника Ethnologue о коса Данные не вполне точны
 Очень краткий коса-английский словарь
 Небольшой курс коса

Языки ЮАР
Коса
Тоновые языки